Брэндон Тимоти Джексон (; род. 7 марта 1984, Детройт, Мичиган, США) — американский актёр, стэндап-комедиант, сценарист и продюсер, наиболее известный по ролям в фильмах «Солдаты неудачи», «Перси Джексон и Похититель молний», «Зубная фея», «Лотерейный билет», «Большие мамочки: Сын как отец» и «Перси Джексон и Море чудовищ».

Биография 
Джексон родился в Детройте в семье Беверли Ивонн и Бишопа Уэйна Тимоти Джексона. Оба родителя были служителями церкви Great Faith Ministries International, а отец был автором книги Miracles Do Happen: The Power And Place Of Miracles As A Sign To The World. В семье было семь детей. Его дед по материнской линии, Ройал Тайтус Бозман, был проповедником пятидесятников, которого в газетах Индианы называли Boy Wonder.

После окончания школы в Уэст-Блумфилде, Мичиган, Джексон переехал в Лос-Анджелес и выступал как комик в комедийном клубе Laugh Factory. Первую крупную роль он сыграл в 2008 году в чёрной комедии режиссёра Бена Стиллера «Солдаты неудачи», его героем стал рэпер по прозвищу Альпа Чино. В 2010 году он сыграл лучшего друга главного героя в фильме «Перси Джексон и похититель молний», а также появился в нескольких других картинах. В 2011 году вышел фильм «Большие мамочки: Сын как отец», в котором Джексон сыграл вместе с известным комиком Мартином Лоуренсом, исполнив роль Трента Пирса, заменив Яшу Вашингтона, игравшего этого героя в предыдущих фильмах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Комики США